Каролін Возняцкі була триразовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши кваліфаєра Петру Цетковську з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролін Возняцкі
| RD1-score1-1=77| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Франческа Ск'явоне
| RD1-score2-1=62
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=Q
| RD1-team3= Петра Цетковська| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=711| RD1-seed4=<small>2/WC
| RD1-team4= Лі На
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7| RD1-score4-3=69

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Каролін Возняцкі| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Петра Цетковська
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувались 

 Щасливі лузери 
  Карла Суарес Наварро

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

New Haven Open at Yale, одиночний розряд
Одиночний розряд